Francisco Preciado de la Vega (Sevilla o Écija, 1712 - Roma, 1789), pintor espanyol 
 Leider Preciado (Tumaco, 1977), futbolista colombià que ocupa la posició de davanter 
 Manuel Preciado Rebolledo o Manolo Preciado (El Astillero, 1957), futbolista i entrenador espanyol
 Nativel Preciado (Madrid, 1948), periodista i escriptora espanyola